Saint-Champ foi uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Em 1 de janeiro de 2019, passou a formar parte da nova comuna de Magnieu.

Demografia 
Em 2006 Saint-Champ apresentava uma população de 137 habitantes, distribuídos por 93 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain